Bedlam może odnosić się do:
 Bethlem Royal Hospital – szpital psychiatryczny w Londynie, od jego potocznej nazwy powstał angielski eponim bedlam oznaczający „chaos", „harmider".

Miejsca 
 Bedlam – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Bedlam – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)
 Bedlam Theatre – teatr studencki w Edynburgu

Sztuka

Filmy i telewizja 
 Bedlam (film) – film z 1946 roku
 Bedlam (serial telewizyjny 2011) – brytyjski serial telewizyjny
 Bedlam (serial telewizyjny 2013) – brytyjski dokument

Gry komputerowe 
 Bedlam (gra komputerowa 1982) – gra komputerowa na TRS-80
 Bedlam (gra komputerowa 1988) – gra komputerowa od Beam Software
 Bedlam (gra komputerowa 1996) – gra komputerowa od Mirage Technologies
 Bedlam (gra komputerowa 2015) – gra komputerowa na PlayStation 4 i Xbox One
 Skyshine's Bedlam – gra komputerowa z 2015 roku

Inne 
 Kostka Bedlam – łamigłówka manualna stworzona przez Bruce'a Bedlama